Marbo ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Marbo (1883–1969), französische Schriftstellerin
 Martha Marbo (1922–2004), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Marbod
 Marboe
 Marbot